Picken steht für:

 Picken (Sport), eine Kegelsportart

Personen:
 Allan Picken (* 1981), australischer Fußballspieler
 Jack Picken (1880–1952), schottischer Fußballspieler
 John Picken (* 1957), kanadischer Tennisspieler
 Laurence Picken (1909–2007), britischer Ethnomusikologe
 Sabine Picken (* 1960), deutsche Handballtorhüterin, siehe Sabine Bothe

Siehe auch:
 Picke
 Pickens
 Picker
 Picking